La famille des Lepautre fournit plusieurs artistes au cours des  et  siècles, notamment :
 Jean Le Pautre (1618-1682) dessinateur et graveur (frère d'Antoine Lepautre)
 Pierre Lepautre (1652-1716), fils de Jean Le Pautre, graveur
 Jacques Lepautre, fils de Jean Le Pautre, graveur
 Antoine Lepautre (1621-1679), frère de Jean Le Pautre, architecte et graveur.
 Pierre Lepautre (1659-1744), , fils d'Antoine Lepautre, sculpteur